Bílkova vila může být:

 Bílkova vila – vila Františka Bílka v Praze
 Bílkova vila (Chýnov) – vila Františka Bílka v Chýnově
 Bílkova vila (Tábor) – vila Františka Bílka v Táboře
 Bílkova vila (Ronov nad Doubravou) – vila Františka Bílka v Ronově nad Doubravou